Денис Андреевич Никиша́ () — казахстанский конькобежец, мастер спорта международного класса по шорт-треку. Капитан Национальной сборной Республики Казахстан по шорт-треку.

Биография 
Многократный Чемпион Казахстана. Мастер Спорта Международного Класса по Шорт-треку.

Бронзовый Призёр Чемпионата Мира среди юниоров 2014 года, в городе Эрзурум(Турция).

А также рекордсмен мира на дистанции 500 метров среди юниоров 2014 года в городе Эрзурум(Турция).

Бронзовый Призёр Чемпионата Мира среди юниоров 2015 года, в городе Осака(Япония).

Серебряный призёр на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира 2016 г. в Канныне, результат — 40, 637 секунды.

В 2016 году бронзовый призер Кубка мира по шорт-треку на дистанции 5000 метров в г. Солт-Лейк-Сити, США

Бронзовый призёр 28-ой Всемирной зимней Универсиады — 2017 в г. Алматы (Казахстан) на дистанции 500 метров. Результат 58,769 секунды.

Бронзовый призёр 28-ой Всемирной зимней Универсиады- 2017 в г. Алматы (Казахстан) на дистанции 1000 метров, результат 1:28:129.

Золото на этапе Кубка мира в г. Минск (Белоруссия) в 2017 г. на дистанции 500 метров, время 41,219 секунды.

На зимней Олимпиаде в Сочи выступал в шорт-треке на дистанции 1500 метров, где стал 31-м. Также выступил в эстафете, где занял 5 место.

20 февраля 2018 года Денис Никиша в забеге на дистанции 500 м на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошёл в четвертьфинала.Также выступил в эстафете, где занял 6 место.

В 2021 году  бронзовый призер  Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Пекин (Китай), время 40,876 секунд

В 2021 году  бронзовый призер  Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Нагоя, Япония

В  2022 году 5 место на дистанции 2000 метров и 8 место на дистанции 500 метров на XXIV  Зимних Олимпийских играх в г. Пекин (Китай) 

В 2022 году серебряный призер Кубка мира по шорт-треку на дистанции 5000 метров в г. Монреаль, Канада

В 2022 году серебряный призер Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Солт-Лейк-Сити, США 

В 2022 году серебряный призер Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Алматы, Казахстан

В 2022 году бронзовый призер Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Алматы, Казахстан

В 2022 году чемпион Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Алматы, Казахстан

В 2023 году победитель общего зачета и лидер мирового рейтинга ISU на дистанции 500 метров, в сумме шести этапов Кубка мира

Примечания

Ссылки 
 http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/short-track/Denis-Nikisha-SHort-trek-07081995
 http://www.championat.com/olympic14/170/astat_player/19541.html

Шорт-трекисты по алфавиту
Шорт-трекисты Казахстана
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса